

Persone
Chris Noonan (1952) – regista australiano
Tom Noonan (1951) – attore e autore teatrale statunitense
Tommy Noonan (1921-1968) – attore statunitense

Località
Noonan (New Brunswick), Canada
Noonan (Dakota del Nord), Stati Uniti

Medicina
Sindrome di Noonan, da Jacqueline Noonan, nome del cardiologo pediatra che la descrisse per prima nel 1963.